Обловка — топоним в России:

 Обловка — бывшее название дер. Александровка Бековского р-на Пензенской области (ранее в составе Чембарского уезда).
 Обловка — бывшая деревня Подвигаловского сельского Совета Кирсановского района Тамбовской области (упразднена в 1975 г.)
 Обловка — речка в 40 км от г. Ельня Смоленской области (ныне в Спас-Деменском районе Калужской области, вдоль границы со Смоленской).
 Обловка — бывший хутор (существовал в середине XIX в.) в составе Ельнинского уезда Смоленской губернии, ныне не существует — территория Спас-Деменского района Калужской области.
 Обловка (станция) — железнодорожная станция на линии Тамбов-Балашов, близ с. Энгуразово.

Примечания